

Sigle 
 Centro di vita associativa
 Certified Valuation Analyst – Valutazione di qualificazione
 Christian Vegetarian Association – associazione vegetariana di ispirazione cristiana
 Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. (in francese, Compagnie valdôtaine des eaux S.A.)
 Corpus Vasorum Antiquorum – un progetto internazionale per la documentazione delle ceramiche

Codici 
 CVA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Civic Ar Heli di Pittsburgh (Stati Uniti d'America)
 CVA – hull classification symbol di Attack Aircraft Carrier – portaerei d'attacco

Medicina 
 CerebroVascular Accident – Accidente Cerebrovascolare

Musica 
 CVA – album discografico dei Paint It Black del 2002
 CVA – traccia dell'album CVA